Лі Енн Вомек (;  19 серпня 1966, Джексонвілл, Техас, США) — американська кантрі-співачка та автор пісень. У 1997 випустила свій дебютний студійний альбом «Lee Ann Womack». У 2000 випустила сингл «I Hope You Dance», який досяг першого місця чарту Billboard Hot 100 та став музичним хітом.

Життєпис

Раннє життя 
Лі Енн Вомек народилася 19 серпня 1966 у місті Джексонвілл штату Техас, США. Матір була вчителькою у школі, батько працював директором школи. Має старшу сестру. Вомек цікавилася кантрі-музикою із раннього дитинства.

Особисте життя 
Під час навчання у Белмонтівському університеті, Вомек познайомилась і одружилася із автором-виконавцем Джейсоном Селлерсом у 1990. Подружжя має дочку Обрі Селлерс (народжена 1991). Пара розлучилася в 1996. Пізніше Вомек вийшла заміж за продюсера звукозаписів Френка Лідделла та у січні 1999 народила від нього дочку Анналізу Лідделл.

Дискографія 
Студійні альбоми
 Lee Ann Womack (1997)
 Some Things I Know (1998)
 I Hope You Dance (2000)
 Something Worth Leaving Behind (2002)
 The Season for Romance (2002)
 There's More Where That Came From (2005)
 Call Me Crazy (2008)
 The Way I'm Livin' (2014)
 The Lonely, the Lonesome & the Gone (2017)

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання  
 
 

Лі Енн Вомек
Американські кантрі-співачки
Піснярі кантрі-музики США
Виконавці англійською мовою
Лауреати премії «Греммі»
Піснярі штату Техас
Піснярі штату Теннессі